Snodgrass steht für:

 Snodgrass Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Snodgrass ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Snodgrass (* 1934), britischer Klassischer Archäologe
 Charles Edward Snodgrass (1866–1936), US-amerikanischer Politiker
 Henry C. Snodgrass (1848–1931), US-amerikanischer Politiker

 Melinda Snodgrass (* 1951), US-amerikanische Buch- und Fernsehautorin
 Robert Snodgrass (* 1987), schottischer Fußballspieler
 Robert Evans Snodgrass (1875–1962), US-amerikanischer Entomologe und Künstler
 W. D. Snodgrass (1926–2009), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Dichter